Schweinberg ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Schweinberg (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schweinberg (Hardheim), Ortsteil der Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Schweinberg (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Schweinberg (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schweinberg (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schweinberg (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schweinberg (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Burg Schweinberg, eine mittelalterliche Burgruine im Ortsteil Schweinberg der Gemeinde Hardheim im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg

Schweinberg ist der Name folgender Orte in Österreich:
 Schweinberg (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Schweinberg ist der Name folgender Berge:
 Schweinberg (Lenggries), 1287 m, Tegernseer Berge, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schweinberg (Graz), 535 m, Oststeirisches Riedelland, Graz und Kainbach, Steiermark

Weiteres:
 Abschnittsbefestigung Schweinberg, Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach, Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Schweinburg
 Schweineberg
 Schweinsberg